Souffle peut avoir diverses significations selon son domaine d’emploi.

En théologie, dans la Bible, en philosophie grecque  
 Le Pneuma (πνεύμα) est en grec ancien « respirer »,  liée à la psyché « esprit » ou « âme », comme dans l'expression « souffle de vie ».  Ce mot « Pneuma » est donné à diverses significations techniques médicales des médecins et des philosophes de l'antiquité classique, il est également utilisé dans les traductions grecques de la Bible hébraïque et dans le Nouveau Testament grec . 
Le souffle de Dieu ou souffle divin est l'Esprit Saint, la force vitale divine qui donne la vie. En hébreu Nèphèsh l'esprit c'est le souffle, l'atmosphère, le vent, l'haleine, la respiration. L'esprit est une force extérieure, une énergie qui produit le mouvement.
 En grec ancien, psyché (ψυχή), et en latin anima, est ce qui a une âme, ce qui est doué de la vie, animal ou être humain (voir Pneuma).
 Mot dérivé neumes du grec : νεύμα neuma, signe, ou altération du grec πνεύμα pneuma, souffle.
 Terme de plain-chant, du chant grégorien, notation des partitions de chant grégorien, mot généralement utilisé au pluriel.

Physiologie 
 Le souffle est une expulsion volontaire d'air (expiration) par le relâchement du diaphragme et la contraction des muscles intercostaux.
 Le souffle cardiaque, ou souffle au cœur, est un bruit supplémentaire et anormal perçu à l'auscultation cardiaque, témoignant de l'existence de turbulences lors du passage du sang au travers d'une valve ou d'une cloison intra-cardiaque. 
Dans le domaine du sport, le souffle désigne la capacité à ne pas s'essouffler.

Météorologie
Le souffle est un mouvement de l'air dans l'atmosphère.

Construction
 Dans le domaine de la construction des ponts, le souffle d'un joint de chaussée désigne le déplacement relatif maximal prévisible des deux éléments en regard, mesuré entre leurs deux positions extrêmes.

Sécurité civile
En sécurité civile, l'effet de souffle, ou blast, désigne l'effet sur l'organisme d'une explosion.

Littérature
 Souffle (titre original anglais : Breath), pièce de Samuel Beckett
 Le Souffle, un roman de Dominique Rolin
  Au sens figuré, le souffle désigne l’inspiration.

Cinéma 
 Souffle (Soom), film sud-coréen réalisé par Kim Ki-duk ;
 Souffle, film de Delphine et Muriel Coulin sorti en 2001.
 Le Deuxième Souffle, roman adapté deux fois au cinéma.

Prise de son 
 souffle, le bruit de fond présent avec certains types de supports (bandes magnétiques analogiques, par exemple).

Musique 
 Souffle (2020), album de Dena Mwana.

Articles connexes 
 Soufflé, spécialité culinaire